Bieg kobiet na 30 km techniką klasyczną był jedną z konkurencji XXXIII Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 3 marca 2007 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Marit Bjørgen z Norwegii, która tym razem zajęła dziewiątą pozycję. Nową mistrzynią świata została Virpi Kuitunen z Finlandii, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal dla Finlandii w tej konkurencji. Pozostałe miejsca na podium zajęły Norweżki: druga była Kristin Størmer Steira, a brązowy medal zdobyła Therese Johaug.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007